Joseph Gordon Lamb, dit Joe Gordon Lamb, (né le  à Sussex, Nouveau-Brunswick au Canada - mort à Ottawa, Ontario le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il joua quelques saisons au niveau senior au Nouveau-Brunswick et au Québec avant de rejoindre les rangs professionnels en 1927-1928. Il joua alors avec les Maroons de Montréal avant d'être échangé aux Sénateurs d'Ottawa en retour de Buck Boucher. Il connut sa meilleure saison en 1929-1930 alors qu'il évoluait sur un trio complété par Frank Finnigan et de Hec Kilrea. Il y marqua 29 buts pour un total de 49 points.

Par la suite, il évolua pour cinq autres clubs de la Ligue nationale de hockey jusqu'au terme de la saison 1937-1938. Il joua encore deux autres saisons dans la International American Hockey Ligue avant de prendre sa retraite du hockey.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1922-1923 ||Dairy Kings de Sussex ||SNBHL ||8 ||1 ||0 ||1 ||4 ||4 ||2 ||0 ||2 ||2
|- 
|1923-1924 ||Dairy Kings de Sussex ||SNBHL ||6 ||3 ||4 ||7 ||2 ||6 ||4 ||1 ||5 ||2
|-
|1924-1925 ||Dairy Kings de Sussex ||SNBHL ||12 ||14 ||4 ||18 ||8 ||6 ||2 ||3 ||5 ||6
|- 
|1925-1926 ||Royal Bank de Montréal ||MCBHL ||9 ||3 ||2 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1926-1927 ||Young Royals de Montréal ||MCJHL ||6 ||6 ||4 ||10 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|Young Royals de Montréal ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||3 ||2 ||5 ||15
|-
|1926-1927 ||Victorias de Montréal ||MCHL ||7 ||5 ||3 ||8 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1926-1927 ||Royal Bank de Montréal ||MCBHL ||4 ||3 ||4 ||7 ||14 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1927-1928 ||Victorias de Montréal ||MCHL ||7 ||4 ||4 ||8 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1927-1928 ||Royal Bank de Montréal ||MCBHL ||9 ||5 ||6 ||11 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1927-1928 ||Maroons de Montréal ||LNH ||21 ||8 ||5 ||13 ||39 ||8 ||1 ||0 ||1 ||32
|- 
|rowspan="2"|1928-1929 ||Maroons de Montréal ||LNH ||30 ||4 ||1 ||5 ||44 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1929-1930 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||44 ||29 ||20 ||49 ||119 ||2 ||0 ||0 ||0 ||11
|-
|1930-1931 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||44 ||11 ||14 ||25 ||91 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1931-1932 ||Americans de New York ||LNH ||48 ||14 ||11 ||25 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1932-1933 ||Bruins de Boston ||LNH ||42 ||11 ||8 ||19 ||68 ||5 ||0 ||1 ||1 ||5
|- 
|1933-1934 ||Bruins de Boston ||LNH ||48 ||10 ||15 ||25 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1934-1935 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||7 ||3 ||2 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|Eagles de Saint-Louis ||LNH ||31 ||11 ||12 ||23 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1935-1936 ||Maroons de Montréal ||LNH ||35 ||0 ||3 ||3 ||12 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|1936-1937 ||Americans de New York ||LNH ||48 ||3 ||9 ||12 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1937-1938 ||Hornets de Pittsburgh ||IAHL ||6 ||2 ||0 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|1937-1938 ||Americans de New York ||LNH ||25 ||1 ||0 ||1 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Red Wings de Détroit ||LNH ||14 ||3 ||1 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1938-1939 ||Indians de Springfield ||IAHL ||51 ||11 ||16 ||27 ||72 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 1939-1940 ||Indians de Springfield ||IAHL ||54 ||20 ||14 ||34 ||44 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4

|443 ||108 ||101 ||209 ||601 ||18 ||1 ||1 ||2 ||51

Notes et références 

Naissance en juin 1906
Naissance à Sussex (Nouveau-Brunswick)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Sénateurs d'Ottawa (1893-1934)
Joueur des Americans de New York
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Eagles de Saint-Louis
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Indians de Springfield
Décès en août 1982
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 76 ans
Décès à Ottawa